

Toponyme 

 Dullin est une commune française, située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes.

Patronymes 

 Charles Dullin (1885-1949) est un metteur en scène, acteur de théâtre et de cinéma français

 Sabine Dullin est une historienne française spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique et des relations internationales

Homonymie de patronyme